Illmitzen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Illmitzen (Gemeinde Neuhaus), Ortschaft von Neuhaus, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Illmitzen (Gemeinde Unternberg), Katastralgemeinde von Unternberg, Bezirk Tamsweg, Salzburg

Siehe auch:
 Illmitz